Zeus může být:

 Zeus – nejvyšší z bohů řecké mytologie
 Zeus: Master of Olympus – budovatelská strategická videohra
 Zeus scalaris – alternativní jméno ryby Skalára amazonská
 Zeus faber – alternativní jméno ryby Pilobřich ostnitý
 Zeus (malware) – druh trojského koně

Knihy a komiksy:

 Zeus (DC Comics) – postava Dia v DC Comics
 Zeus (Marvel Comics) – postava Dia v Marvel Comics
 Zeus (Marvel Cinematic Universe) – postava Dia v Marvel Cinematic Universe
 Zeus (Percy Jackson) – postava Dia v příbězích o Percy Jacksonovi a Bohové Olympu od Ricka Riordana